Herakles (Heracles) steht für:
 Herakles, Held der griechischen Mythologie
 Herakles (Makedone), Sohn Alexanders des Großen
 Herakles (Euripides), antikes Drama 
 Herakles (Film) von Werner Herzog (1962)
 (5143) Heracles, Asteroid
 eine fiktive Biowaffe, siehe James Bond 007: Keine Zeit zu sterben

Siehe auch:

 Heraklas
 Herkules
 Herakleios
 Herakleia
 Irakli